Escândalo, fato que causa perplexidade

Cinema
 1950 - Shûbun, filme japonês conhecido no Brasil como "O Escândalo" ou apenas "Escândalo"
 1952 - Scandal Sheet (1952), filme com Broderick Crawford e Donna Reed distribuído no Brasil como "Escândalo"
 1967 - Le Scandale, filme com Anthony Perkins e Stéphane Audran traduzido no Brasil como "O Escândalo"
 1989 - Escândalo (1989), com John Hurt e Joanne Whalley (original: Scandal)
 1989 - Blaze (filme), com Paul Newman e Lolita Davidovich rebatizado no Brasil de "Blaze, o Escândalo"
 2019 - Bombshell (filme), com Charlize Theron e Nicole Kidman, conhecido no Brasil como "O Escândalo"

Outros usos
 Pedra de tropeço, o conceito religioso cristão derivado da palavra grega skandalon
 Escândalo (DC Comics), personagem dos quadrinhos
 Escândalo!, álbum de Ângela Rô Rô